Плуайя́р-э-Ворсе́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Гиньикур. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02609.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 21 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 13 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 7 были экономически активными, 6 — неактивными (показатель активности — 53,8 %, в 1999 году было 81,8 %). Из 7 активных жителей работали 7 человек (4 мужчины и 3 женщины), безработных не было. Среди 6 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 3 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Плуайяр-э-Ворсен 

Коммуны департамента Эна